Julcsa-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Julcsa-barlang, a Hosszú-tetői-barlang másik neve.
 Julcsa-barlang, a Kopasz-réti-barlang másik neve.
 Julcsa-barlang, a Magas-tetői-barlang másik neve.